Cornetu se poate referi la:

Cornetu, Dolj
Cornetu, Gorj
Cornetu, Ilfov
Cornetu, Vrancea

Altele 
 Râul Cornetu (dezambiguizare)

Vezi și 
 Cornu (dezambiguizare)
 Corni (dezambiguizare)
 Cornea (dezambiguizare)
 Cornet (dezambiguizare)
 Cornești (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)
 Cornescu (nume de familie)

Toponime românești